Las canciones de Glee se recogen en las siguientes listas:

 Anexo:Canciones de Glee (temporada 1)
 Anexo:Canciones de Glee (temporada 2)
 Anexo:Canciones de Glee (temporada 3)
 Anexo:Canciones de Glee (temporada 4)